Eleutherodactylidae — семейство бесхвостых земноводных, обитающих в Новом Свете. До 2008 года рассматривалось как подсемейство Eleutherodactylinae семейства свистуновых.

Описание 
Размеры колеблются от 10,5 мм (Eleutherodactylus iberia) до 88 мм (Eleutherodactylus inoptatus). Наблюдается половой диморфизм: самки крупнее самцов. Окраска разнообразна, соответствует месту проживания того или иного вида. Голова небольшая, глаза с вертикальными зрачками. Сошниковые зубы отсутствуют. Верхняя челюсть обычно с зубами. Самцы имеют боковые резонаторы. Туловище преимущественно уплощённое, присутствует хрящевая грудина. Задние конечности длиннее передних, на пальцах присоски.

Образ жизни 
Встречаются в различных ландшафтах: лесах, нагорьях, вблизи болот, ручьёв и рек. Активны в сумерках или ночью. Питаются мелкими беспозвоночными.

Размножение 
Это яйцекладущие амфибии с прямым развитием — стадия головастика отсутствует, из яйца выходят уже маленькие лягушки. Только один вид — золотистый коки — яйцеживородящий.

Распространение 
Ареал семейства охватывает Северную, Центральную и Южную Америку от центрального Техаса (США) и западной Мексики до северо-восточного Перу и Бразилии, а также Большие и Малые Антильские острова. Несколько видов распространены повсеместно.

Классификация 
На январь 2023 года в семейство включают 2 подсемейства, 4 рода и 238 видов:

Подсемейство Eleutherodactylinae Lutz, 1954

  (17 видов)
  (207 видов)

Подсемейство Phyzelaphryninae Hedges, Duellman & Heinicke, 2008

  (12 видов)
  (2 вида)

Фото

Примечания

Литература 
 Lutz , 1954 : The Frogs of the Federal District of Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, vol. 52, p. 207-226.

 
Семейства земноводных